Бродок — топоним.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Бродок — деревня в Дрогичинском районе Брестской области.
 Бродок — деревня в Докшицком районе Витебской области.
 Бродок — деревня в Минском районе Минской области.
 Бродок — деревня в Кричевском районе Могилёвской области.
 Бродок — деревня в Осиповичском районе Могилёвской области.

Россия 
 Бродок — село в Белгородском районе Белгородской области.
 Бродок — посёлок в Стародубском районе Брянской области.
 Бродок — деревня в Ульяновском районе Калужской области.
 Бродок — хутор в Тимском районе Курской области.
 Бродок — посёлок в Красноуфимском округе Свердловской области.

Украина 
 Бродок — село в Тепликском районе Винницкой области.
 Бродок — село в Емильчинском районе Житомирской области.
 Бродок — село в Недригайловском районе Сумской области.
 Бродок — село в Нововодолажском районе Харьковской области.
 Бродок — село в Заставновском районе Черновицкой области.

Река 
 Бродок — река в Тернопольской области Украины, приток Збруча.
 Бродок — река в Тернопольской области Украины, приток Серета.